Renfordt ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Renfordt (* 1980), deutsche Kickboxerin
 Jürgen Renfordt (* 1955), deutscher Schlagersänger, Komponist, Texter und Produzent
 Wilhelm Renfordt (1889–1950), deutscher Maler